

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 12 podstawowych
 Nowosiółki – część miasta Choroszcz
 Nowosiółki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze 
 Nowosiółki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie 
 Nowosiółki – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm 
 Nowosiółki – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów 
 Nowosiółki – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn 
 Nowosiółki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Nowosiółki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Baligród 
 Nowosiółki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże 
 Nowosiółki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek 
 Nowosiółki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce 
 Nowosiółki – część wsi Moszczona Pańska w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Nowosiółki – część wsi Białogorce w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki
 Nowosiółki – część wsi Koniuszki w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Nowy Dwór
 Nowosiółki – część wsi Wierzchlesie w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Nowosiółki – kolonia w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Nowosiółki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

II Rzeczpospolita 
 Nowosiółki Gościnne, powiat rudecki
 Nowosiółki Nowoczeskie, gmina Skobełka, powiat horochowski
 Nowosiółki Ruskie, gmina Skobełka, powiat horochowski
 Nowosiółki Staroczeskie, gmina Skobełka, powiat horochowski
 Nowosiółki, gmina Boremel, powiat dubieński
 Nowosiółki, gmina Chotiaczów, powiat włodzimierski
 Nowosiółki, gmina Hołowno, powiat lubomelski
 Nowosiółki, gmina Katerburg, powiat krzemieniecki
 Nowosiółki, gmina Klewań, powiat rówieński
 Nowosiółki, gmina Krymno, powiat kowelski
 Nowosiółki, gmina Malin, powiat dubieński
 Nowosiółki, gmina Nowy Czartorysk, powiat łucki
 Nowosiółki, gmina Olesk, powiat włodzimierski
 Nowosiółki, gmina Stepań, powiat kostopolski
 Nowosiółki, gmina Zdołbica, powiat zdołbunowski
 Nowosiówki, gmina Kisielin, powiat horochowski
 Nowosiółki, gmina Duniłowicze, powiat postawski
Nowosiółki Łaplińskie, gmina Głębokie, powiat dziśnieński
Nowosiółki, powiat dziśnieński, gmina Jazno.
Nowosiółki, folwark, powiat dzisieński, gmina Prozoroki
Nowosiółki, kolonia, powiat dzisieński, gmina Prozoroki
Nowosiółki, folwark, powiat wilejski, gmina Ilia

Miejscowości na Białorusi 
 Nowosiółki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Bereza
 Nowosiółki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Nowosiółki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Ostromecz
 Nowosiółki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowckim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Nowosiółki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Bostyń
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Jeziory
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kwasówka
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Obuchowo
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Podłabienie
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Dubrowna
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Wawiórka
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Łunna
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Walówka
 Nowosiółki – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim, w rejonie oszmiańskim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Nowy Dwór
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Werdomicze
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Krasne Sioło 
 Nowosiółki – dawna osada wojskowa w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Krasne Sioło 
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Werejki 
 Nowosiółki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieński, w sielsowiecie Karolin
 Nowosiółki – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie wieteckim, w sielsowiecie Szerstyń
 Nowosiółki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim
 Nowosiółki Małe – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie dzierżyńskim, w sielsowiecie Dzierżyńsk
 Nowosiółki Wielkie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie dzierżyńskim, w sielsowiecie Dzierżyńsk
 Nowosiółki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Gródek Ostroszycki
 Nowosiółki – dawna wieś, obecnie część miasta Miadzioł w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim
 Nowosiółki – polska nazwa wsi Nowaja Wioska w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szczomyślica
 Nowosiółki 1 – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Olechnowicze
 Nowosiółki 2 – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Olechnowicze
 Nowosiółki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Nowosiółki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
Nowosiółki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje
 Nowosiółki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn
 Nowosiółki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiejna
 Nowosiółki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiendaraż
 Nowosiółki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział
 Nowosiółki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze
 Nowosiółki – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.
Nowosiółki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.
Nowosiółki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
Nowosiółki – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Nowosiółki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Miejscowości na Litwie 
 Nowosiółki – wieś w okr. wileńskim, w rej. solecznickim, w gminie Soleczniki
 Nowosiółki − wieś w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Bujwidze

Miejscowości na Ukrainie 
 Nowosiółki – wieś w obwodzie lwowskim, w rej. jaworowskim
 Nowosiółki – wieś w obwodzie lwowskim, w rej. złoczowskim
 Nowosiółki (ukr. Дворовичі) – wieś w obw. rówieńskim, w rej. rówieńskim
 Nowosiółki – wieś w obw. rówieńskim, w rej. zdołbunowskim
 Nowosiółki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Nowosiółki – wieś w obw. wołyńskim, w rej. maniewickim
 Nowosiółki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim
 Nowosiółki – wieś w obw. wołyńskim, w rej. włodzimierskim
Nowosiółki (rejon pustomycki)

Zobacz też 
 Nowosiółki Dydyńskie
 Nowosiółki Kardynalskie
 Nowosiółki-Kolonia

Przypisy

Linki zewnętrzne